Руслaн Васильевич Скворцов (род. 31 января , Елец, Липецкая область) — артист балета, премьер Большого театра. Заслуженный артист России (2014)

Биография 
Руслан Скворцов начал заниматься балетом в пять лет в Ельце с педагогом Еленой Тимофеевой, а в десять лет поступил в Московскую академию хореографии, где его педагог был Вячеслав Михайлов.
После выпуска в 1998 году был принят в балетную труппу Большого театра, где репетировал сначала под руководством Валерия Лагунова, потом Николая Фадеечева. В 2001 году завоевал третье место на Международном конкурсе артистов балета в Москве. Стал премьером Большого театра в октябре 2009 года и Заслуженным артистом Российской Федерации в апреле 2014 года.

Карьера 
В 1999 году Скворцов дебютировал в роли солиста четвёртой части «Симфонии до мажор» Дж. Баланчина. Станцевал свою первую главную роль - Графа Вишенку в балете «Чиполлино» Г. Майорова в 2000 году, и Поэта в «Шопениане» М. Фокина в 2001 году. Первый раз станцевал Зигфрида в «Лебедином озере» в 2002 году, после чего дебютировал в партиях Альберта в «Жизели», Таора в «Дочери фараона», Клода Фролло в «Соборе Парижской Богоматери» Р. Пети и Классического танцовщика в «Светлом ручье» А. Ратманского в 2003 году. В 2004 году Скворцов впервые станцевал Жана де Бриена в «Раймонде» и па де де в балете «Агон» Дж. Баланчина, а в 2005 году исполнил роли Мельника в «Треугольке» и Героя в «Предзнаменовании» Л. Мясина и Деметрия в «Сне в летнюю ночь» Дж. Ноймайера. Затем станцевал Бориса в «Золотом веке» Ю. Григоровича (2006), Хозе в «Кармен-сюите» А. Алонсо (2007), Джеймса в «Сильфиде» (2008), Дезире в «Спящей красавице» (2008), Конрада в «Корсаре» (2009), Ромео в «Ромео и Джульетте» Ю. Григоровича (2010), заглавную роль в «Онегине» Дж. Кранко (2013) и Де Грие в «Даме с камелиями» Дж. Ноймейера (2014). 

В Большом театре был первым исполнителем ролей Антуана Мистраля в «Пламени Парижа» А. Ратманского (2008), Люсьена д'Эрвильи в постановке «Пахиты» Ю. Бурлаки (2008), Франца в реконструкции «Коппелии» С. Вихарева (2009), Феба в «Эсмеральде» (2009) и «Отца, моего героя» в «Парижском весельи» М. Бежара (2019). В 2015 году станцевал партию Печорина (часть «Княжна Мери») в мировой премьере «Героя нашего времени» Ю. Посохова. В 2019 дебютировал в роли Красса в «Спартаке» Ю. Григоровича. В 2021 году исполнил партию Сорина в мировой премьере «Чайки» Ю. Посохова.

С Большим театром Скворцов гастролировал в США, Канаде, Мексике, на Кубе, в Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Италии, Норвегии, Японии, Республике Корея, Китае, Сингапуре, Объединённых Арабских Эмиратах, Турции, Южно-Африканской Республике и Австралии. Как приглашённый артист выступал в «Лебедином озере» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в «Жизели» в Театре Сан-Карло в Неаполе, в «Аске» в Новом национальном театре в Токио на 60-летии Асами Маки балета.

Репертуар
  — «Симфония до мажор», хореография Дж. Баланчина — Солист IV части
  — «Чиполлино», балетмейстер Г. Майоров — Граф Вишенка
  — «Шопениана», хореография М. Фокина — Солист
  — «Пассакалья», хореография Р. Пети — участник премьеры в Большом театре
  — «Лебединое озеро», редакция Ю. Григоровича — Принц Зигфрид
  — «Светлый ручей», балетмейстер А. Ратманский — Классический танцовщик
  — «Собор Парижской Богоматери», хореография Р. Пети  — Клод Фролло
  — «Дочь фараона», постановка П. Лакотта по М. Петипа — Таор 
  — «Жизель», редакция В. Васильева — Граф Альберт
  — «Агон», хореография Дж. Баланчина — па де де
  — «Магриттомания», хореография Ю. Посохова — Ведущий солист
  — «Симфония до мажор», хореография Дж. Баланчина — Солист III части
  — «Раймонда», редакция Ю. Григоровича — Жан де Бриен — дебютировал на гастролях Большого театра в Мексике 
  — «Сон в летнюю ночь», хореография Дж. Ноймайера — Деметрий
  — «Жизель», редакция Ю. Григоровича — Граф Альберт
  — «Треуголка», хореография Л. Мясина — Мельник
  — «Предзнаменования», хореография Л. Мясина — Герой
  — «Золотой век», хореография Ю. Григоровича — Борис
  — «Misericordes», хореография К. Уилдона — участник мировой премьеры этого балета 
  — «Класс-концерт», хореография А. Мессерера — Солист
  — «Кармен-сюита», хореограф-постановщик Альберто Алонсо — Хозе
  — «Сильфида», хореография А. Бурнонвиля, редакция Й. Кобборга — Джеймс
  — «Спящая красавица», редакция Ю. Григоровича — Принц Дезире
  — «Пламя Парижа», балетмейстер А. Ратманский с использованием хореографии В. Вайнонена — Антуан Мистраль — первый исполнитель
  — Большое классическое па из балета «Пахита», редакция Ю. Бурлаки — Люсьен д’Эрвильи — первый исполнитель
  — «Коппелия», хореография М. Петипа и Э. Чекетти, постановка и новая хореографическая редакция С. Вихарева — Франц — первый исполнитель в Большом театре
  — «Корсар», хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки — Конрад — дебютировал на гастролях Большого театра в США 
  — «Баядерка», редакция Ю. Григоровича — Солор
  — «Эсмеральда», хореография М. Петипа, постановка и новая хореография Ю. Бурлаки и В. Медведева — Феб — первый исполнитель
  — «Ромео и Джульетта», балетмейстер Ю. Григорович — Ромео
  — «Пламя Парижа», балетмейстер А. Ратманский с использованием хореографии В. Вайнонена — Маркиз Коста де Борегар
  — «Дон Кихот», редакция А. Фадеечева — Тореадор —дебютировал на гастролях Большого театра в Канаде
  — «Dream of Dream», постановка Й. Эло — дуэт — участник мировой премьеры этого балета 
  — «Онегин», хореография Дж. Кранко — Онегин
  — «Дама с камелиями» хореография Дж. Ноймайера — Кавалер де Грие
  — «Щелкунчик», балетмейстер Ю. Григорович — Щелкунчик-принц
  — «Лебединое озеро», редакция К. Сергеева — Принц Зигфрид (Мариинский театр, Санкт-Петербург)
  — «Жизель», редакция Л. Семеняки — Граф Альберт (Театр Сан-Карло, Неаполь)
  — «Герой нашего времени», часть "Княжна Мери", хореография Ю. Посохова — Печорин — первый исполнитель
  — «Лебединое озеро», редакция Т. Уестморленда и К. Митани — Принц Зигфрид (Асами Маки балет, Токио)
  — «Аска», хореография А. Маки — Иватари (Асами Маки балет, Токио)
  — «Жизель», редакция К. Шморгонера — Граф Альберт (Самарский академический театр оперы и балета)
  — «Драгоценности», хореография Дж. Баланчина — ведущая партия в "Изумрудах"
  — «Спартак», хореография Ю. Григоровича — Красс
  — «Парижское веселье», хореография М. Бежара — Отец, мой герой — первый исполнитель в Большом театре
  — «Симфония до мажор», хореография Дж. Баланчина — Солист II части
  — «Лебединое озеро», редакция А. Фадеечева — Принц Зигфрид (Тбилисский театр оперы и балета)
  — «Послеполуденный отдых фавна», хореография В. Нижинского — Фавн (Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург)
  — «Щелкунчик», балетмейстер В. Вайнонен — Щелкунчик-принц (гастроли Московской академии хореографии)
  — «Чайка», хореография Ю. Посохова — Сорин — первый исполнитель
  — «Щелкунчик», балетмейстер Ю. Григорович — Дроссельмейер

Фильмография 
 2007 — «Strictly Bolshoi» (документальный фильм о балете К. Уилдона «Misericordes»)
 2010 — «Пламя Парижа», балетмейстер А. Ратманский — Антуан Мистраль — Большой театр
 2010 — «Лебединое озеро», редакция Ю. Григоровича — Принц Зигфрид — Большой театр
 2010 — «Симфония до мажор», хореография Дж. Баланчина — Солист IV части — Большой театр
 2011 — «Эсмеральда», постановка Ю. Бурлаки и В. Медведева — Феб — Большой театр
 2012 — «Корсар», постановка А. Ратманского и Ю. Бурлаки — Конрад — Большой театр 
 2012 — «Светлый ручей», балетмейстер А. Ратманский — Классический танцовщик — Большой театр
 2012 — «Раймонда», редакция Ю. Григоровича — Жан де Бриен — Большой театр
 2012 — «Дочь фараона», постановка П. Лакотта — Таор — Большой театр
 2016 — «Дон Кихот», редакция А. Фадеечева — Тореадор — Большой театр
 2016 — «Золотой век», хореография Ю. Григоровича — Борис — Большой театр
 2017 — «Герой нашего времени», часть "Княжна Мери", хореография Ю. Посохова — Печорин — Большой театр

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2014)
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (2004) — за успешное проведение гастролей в Парижской национальной опере

Примечания

Ссылки 
 Руслан Скворцов на сайте Большого театра
 Руслан Скворцов в электронном архиве Большого театра
 Руслан Скворцов в программе «Билет в Большой», 2008 г.
 Руслан Скворцов в программе «Вестник Торонто», 23.02.2017 г.

Выпускники Московской академии хореографии
Педагоги-репетиторы Большого театра